Stanisław Fedorowicz (1872–1965) – duchowny greckokatolicki związany z Jarosławiem.
 Stanisław Fedorowicz (ur. 1952) – geograf, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego.